Onderdistrict in Indonesië
 Wonosalam (onderdistrict van Demak), een onderdistrict van het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Wonosalam (onderdistrict van Jombang), een onderdistrict van het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Wonosalam (plaats in Demak), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Wonosalam (plaats in Jombang), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java